BIB steht als Abkürzung für:

 Bag-In-Box, Doppelverpackung für Getränke
 Bank im Bistum Essen
 Berufsverband Information Bibliothek, Berufsverband für Bibliotheks-Mitarbeiter
 Biennale der Illustrationen Bratislava 
 Bildungszentrum für informationsverarbeitende Berufe
 Bruttoinvestitionsbasis, eine betriebswirtschaftliche Kennzahl
 Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB)
 Bildhauerei in Berlin (BiB), Datensammlung zu Denkmälern, Brunnen und Werken der bildenden Kunst im öffentlichen Raum in Berlin

Bib (englisch „Lätzchen“) steht für:
 eine Startnummer im Sport
 Kurzform von Bibendum, Werbefigur des französischen Reifenherstellers Michelin 

bib steht u. a. für:
 BibTeX, Dateinamenserweiterung unter den Betriebssystemen MS-DOS sowie Microsoft Windows

Siehe auch:
 Bibb
 BIP (Begriffsklärung)

Abkürzung